Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2015 to 25. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dwie konkurencje: cross-country oraz zjazd. Pierwsze zawody odbyły się 12 kwietnia 2015 roku we francuskim Lourdes, a ostatnie zaplanowano na 23 sierpnia 2015 we włoskim Val di Sole. W porównaniu z poprzednimi sezonami z programu usunięto zawody cross-country eliminator.

Pucharu Świata w cross-country będą bronili: Szwajcarka Jolanda Neff wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, a w downhillu: Brytyjczycy Josh Bryceland i Manon Carpenter. W tym sezonie triumfowali ponownie Jolanda Neff i jej rodak Nino Schurter w cross-country oraz Brytyjka Rachel Atherton i Aaron Gwin z USA w downhillu.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Tissot Timing 

Puchar Świata w kolarstwie górskim
2015 w kolarstwie